А́нна Гаги́ковна Меликя́н (; род. 8 февраля 1976 года, Баку) — российский кинорежиссёр, сценаристка и продюсер.

Биография 
Анна Меликян родилась 8 февраля 1976 года в Баку, армянка, выросла в Ереване. В возрасте 17 лет эмигрировала  в Москву. 

Уже в середине 1990-х годов Анна Меликян добивается успехов — режиссёр на телевидении, пишет сценарии для рекламных роликов и телевизионных программ, работает в команде Евгения Гинзбурга, принимает участие в создании «новогодних огоньков» и шоу-программ. В 1998 году — режиссер-постановщик церемоний открытия и закрытия Московского Международного кинофестиваля.
 
В 2002 году окончила режиссёрский факультет ВГИК, (мастерская С. Соловьёва, В. Рубинчика). В 1999 году в качестве курсовой работы был снят фильм «Полетели» с Нелли Уваровой в главной роли. В начале 2000-х годов принимала участие в выпуске программы Ольги Шакиной «Путеводитель» (ТВС).

Первым полнометражным фильмом стал «Марс», премьера которого состоялась в 2004 году на Берлинском кинофестивале. Второй полнометражный фильм «Русалка» получил приз за лучшую режиссуру на кинофестивале «Сандэнс», приз ФИПРЕССИ на Берлинском кинофестивале и в 2008-м году был номинантом от России на Оскар.

За фильм «Звезда» в 2014 году Анна получила приз за лучшую режиссуру на Фестивале «Кинотавр».

В 2015 году за фильм «Про любовь» получила на Кинотавре два главных приза — Гран-при за лучший фильм и приз жюри кинопрокатчиков.

Американский журнал «Variety» включил Меликян в десятку самых перспективных режиссёров мира.

Анна создала кинокомпанию «Магнум», которая занимается производством фильмов и телесериалов, а также поиском и продюсированием новых талантов.

Личная жизнь 
Была замужем за продюсером Рубеном Дишдишяном, воспитывает дочь Александру.

Встречалась с миллиардером Данилом Хачатуровым

Фильмография

Видеоклипы 
 Родной (Loboda)

Награды и премии

Примечания

Литература 
 
 Правда. Ру: Российская «Русалка» Анны Меликян будет бороться за «Оскар»

Ссылки 

 
 
 

nocat=1
Кинорежиссёры России
Кинопродюсеры России
Сценаристы России
Выпускники режиссёрского факультета ВГИКа
Призёры «Кинотавра»
Женщины-режиссёры России